Les députés de la neuvième législature du Bundestag sont les députés du Bundestag élus lors des élections fédérales allemandes de 1980 pour la période 1980-1983.

Liste des députés

Annexes

Articles connexes 
 Bundestag
 Élections fédérales allemandes de 1980
 Cabinet Schmidt III
 Cabinet Kohl I

09